Сретенович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сретенович, Горан (род. 1968) — югославский футболист, ныне тренер.
 Сретенович, Сретен (род. 1985) — сербский футболист, защитник.